I60 ou I-60 peut faire référence à :
 Hémorragie sous-arachnoïdienne, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-60, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 60 (I-60),  un film américano-canadien de Bob Gale, sorti en 2002.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres